Hai’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hai'an Xian, härad, Jiangsu, 
 Hai'an (socken i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar